

События 
 Консулы Флавий Астирий и Флавий Флор(енций?) Роман Протоген.
 Послание папы Льва Флавиану против монофизитов.
 Начало завоевания Британии англосаксами.
 Вторжение ютов в Британию. Вожди — братья Хенгист и Хорса.
 449 (или 448) — Приск Панийский в составе римского посольства посетил лагерь Аттилы на территории Валахии. Мирный договор Аттилы с Феодосием. Гуннам выделена огромная территория к югу от Среднего Дуная, Византия обложена данью.
 Валентиниан заточил в своём дворце сестру Гонорию. Гонория через евнуха Гиацинта тайно прислала Аттиле перстень и пригласила его в Италию.
 II Эфесский, или Разбойничий собор. Председательствующий Диоскор I. Признание монофизитства. Флавиан смещён и изгнан.
 Рейд сунских войск в долину реки Вэй.
 Вторжение табгачей в империю Сун.
 Поход табгачей на Жужань.
 Жужани оттеснены от границ владений сяньбийцев и обессилены.

Скончались 
 5 мая — Иларий Арелатский (род. 401), епископ Арле; святой католической и православной церквей.
 Арсений Великий — христианский святой, почитаемый в лике преподобных.
 Флавиан Святитель — константинопольский патриарх.

См. также

Примечания